Mathilde »Hilde« Gerg, nemška alpska smučarka, * Svetovni pokal v alpskem smučanju 19. oktober Svetovni pokal v alpskem smučanju 1975, Lenggries, Zahodna Nemčija.

Hilde Gerg je v svoji karieri nastopila na zimskih olimpijskih igrah v letih 1994 v Lillehammerju, 1998 v Naganu in 2002 v Salt Lake Cityju. Na igrah leta 1998 je osvojila naslov olimpijske prvakinje v slalomu in bronasto medaljo v kombinaciji. Na svetovnih prvenstvih je osvojila naslov prvakinje na ekipni tekmi leta 2005 ter bronaste medalje v letih 2001 v superveleslalomu ter 1997 v superveleslalomu in kombinaciji. v skupnem seštevku svetovnega pokala je v sezoni 1998/99 osvojila drugo mesto, v sezonah 1996/97 in 1997/98 pa tretje. Po dvakrat je osvojila mali kristalni globus za skupni seštevek v superveleslalomu in kombinaciji ter še po tri druga in tretja mesta v skupnem seštevku disciplin. V trinajstih sezonah je dosegla 59 uvrstitev na stopničke in 20 zmag, od tega osem v superveleslalomu, sedem v smuku, tri v kombinaciji ter po eno v slalomu in paralelnem slalomu. 

Tudi njena sestra Annemarie Gerg je nekdanja alpska smučarka.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Posamične zmage

Sklici

Zunanje povezave 
 

Nemški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Nemčijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1994
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1998
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002